Con il nome di Maria di Sassonia si identificano:

Maria di Sassonia (1515-1583), figlia di Giovanni, Elettore di Sassonia e di Margherita di Anhalt-Zerbst, sposò Filippo I di Pomerania;
Maria di Sassonia-Weimar-Eisenach (1808-1877), figlia di Carlo Federico di Sassonia-Weimar-Eisenach, Granduca di Sassonia-Weimar-Eisenach, e di Marija Pavlovna Romanova, andata sposa al principe Carlo di Prussia, figlio del re di Prussia Federico Guglielmo III;
Maria di Sassonia-Altenburg (1818-1907), figlia di Giuseppe di Sassonia-Altenburg, duca di Sassonia-Altenburg, e di Amalia di Württemberg, che divenne regina di Hannover avendo sposato Giorgio Federico Alessandro di Hannover;
Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha (1875-1938), detta Missy, figlia di Alfredo di Sassonia-Coburgo-Gotha, duca di Edimburgo, e di Marija Aleksandrovna Romanova, che divenne regina di Romania come consorte del re Ferdinando I.